Fensmark (plaats), plaats in Denemarken
 Fensmark (parochie), parochie in Denemarken